Stanyslav Oleksandrovych Bohush (ucraniano: Станiслав Олександрович Богуш - Zaporizhia, 25 de outubro de 1983) é um futebolista ucraniano que atua como goleiro no Dinamo de Kiev. Iniciou sua carreira em 2003, no time B do Metalurh Zaporizhya, se transferindo para o clube da capital ucraniana em 2008, onde alterna a titularidade com o experiente Oleksandr Shovkovskyi.

Nos tempos de URSS, seu nome era russificado para Stanislav Aleksandrovich Bogush (Станислав Александрович Богуш, em russo).

Bohush
Goleiros da Ucrânia